Соревнования по синхронному плаванию среди дуэтов на Летних Олимпийских играх 2012 прошли с 5 по 7 августа. В них приняли участие 48 спортсменок из 24 стран.

Соревнования дуэтов в четвёртый раз представлены в программе летних Олимпийских игр и каждый раз победу одерживали спортсменки из России. На нынешних играх победителями стал дуэт Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, причём для них эти медали стали уже вторыми золотыми в карьере. На прошлых играх россиянки заняли первое место в соревнованиях групп.

Медалисты

Соревнование

Квалификационный раунд 
5 марта спортсменки исполняли техническую программу, а 6 марта произвольную. По сумме двух выступлений 12 лучших дуэтов проходили в финал.

Финал 
Финал соревнований в синхронном плавании прошёл 7 марта. Спортсменки исполняли только произвольную программу. В итоговую сумму включались также результаты технической программы, исполненной в квалификационном раунде.

Ссылки 
 Результаты игр  на сайте sports-reference.com 
 Результаты игр на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года